Trzebieszów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin
Trzebieszów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin
Trzebieszów (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole